Гринспун () — еврейская фамилия (Гриншпун).
 Гринспун, Джимми (1948—2015) — американский клавишник, наиболее известный как участник группы Three Dog Night.
 Гринспун, Лестер (1928—2020) — американский психиатр.